Mathías Nicolás Abero Villán (Montevideo, 9 de abril de 1990) é um futebolista uruguaio que joga como lateral ou volante.

Carreira 
Iniciou a carreira no Nacional, onde chegou em 1995, passando por todas as divisões inferiores. Começou jogando como centro-avante, mas os preparadores viram habilidades fisicas para atuar como lateral.

Estreou oficialmente com o Nacional no último jogo do Clausura de 2009, contra o Central Español. No ano seguinte, foi emprestado ao Racing, em busca de minutos no campo, onde passou duas temporadas jogando 31 jogos e marcando 1 gol. Em 2011, voltou ao Nacional, onde vem se destacando por sua projeção e pelo bom controle de bola, também pelo baixo número de faltas que comete.

Foi convocado para jogar os Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, onde conquistou a medalha de bronze.

Títulos 
 Nacional
 Campeonato Uruguaio (1): 2011–12

Ligações externas
Ficha de Mathías Abero no soccerway 

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Racing Club de Montevideo
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Unione Sportiva Avellino
Uruguaios expatriados na Argentina
Uruguaios expatriados na Itália